Die Bezirksliga Leipzig 1978/79 war die 27. Spielzeit der vom Bezirksfachausschuss (BFA) Fußball Leipzig durchgeführten Bezirksliga Leipzig. Sie war die höchste Spielklasse im Bezirk Leipzig und die dritthöchste im Ligasystem auf dem Gebiet des DFV.

Nach zwei Vizemeisterschaften in Folge sicherte sich die BSG Motor Altenburg ihren vierten Bezirksmeistertitel und kehrte nach zwei Spielzeiten in die übergeordnete DDR-Liga zurück.

Nachdem die Zweitvertretung von Chemie Böhlen vor Beginn des Spieljahres ihre Mannschaft zurückzog und entsprechend der Spielordnung als Absteiger galt, stieg nur Vorjahresaufsteiger Motor Böhlitz-Ehrenberg in eine der untergeordneten Bezirksklassestaffeln ab. Im Gegenzug stiegen zur Folgesaison der Vorjahresabsteiger Motor Lindenau (Staffel 1) und die BSG Baukombinat Leipzig (Staffel 2) als Bezirksliganeuling auf. Aus der DDR-Liga kam die BSG Stahl Nordwest Leipzig dazu. Die Zweitvertretung von Chemie Leipzig wurde zur Folgesaison in die Nachwuchsoberliga zugeordnet und im Gegenzug erfolgte aus dieser die Eingliederung der zweiten Mannschaft von Chemie Böhlen in die Bezirksliga.


Abschlusstabelle

Kreuztabelle 
Die Kreuztabelle stellt die Ergebnisse aller Spiele dieser Saison dar. Die Heimmannschaft ist in der linken Spalte aufgelistet und die Gastmannschaft in der obersten Reihe.

Torschützenliste

Zuschauer 
In 210 Spielen kamen 75.883 Zuschauer (ø 361 pro Spiel) in die Stadien.
 Größte Heimkulisse (ø)
 25.670 (ø 1.884) BSG Motor Altenburg
 10.118 (ø 723) BSG Motor Schmölln
 5.210 (ø 372) BSG Chemie Torgau

Bezirksmeister

Literatur 
 
 

1978
Fußballsaison 1978/79